Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 1974 was de 1e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Vier landen namen deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld in Tahiti, dat land werd ook winnaar van dit toernooi. Er werd gespeeld in 2 rondes, een groepsfase en een finale.

Groepsfase

Finale

Voetbal in 1974
Voetbal in Frans-Polynesië
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19